Rathner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Rathner (* 1961), österreichischer Fernsehjournalist und Buchautor
 Wilhelmine Rathner, auch: Minna Kupka-Rathner (1863–1913), österreichische Tänzerin
  Alfred Rathner (1862–1918), österreichischer Solotänzer der Hofoper
  Ferdinand Rathner (1868–1923), österreichischer Solotänzer der Hofoper

Siehe auch:
 Ratner
 Radner